Australian Open — открытое (т. е., в котором могут участвовать представители любой страны) первенство Австралии в каком-либо виде спорта. Наиболее известными являются соревнования:

 Открытый чемпионат Австралии по теннису — открытый чемпионат Австралии по большому теннису.
 Открытый чемпионат Австралии (гольф) — открытый чемпионат Австралии по гольфу.